Gesellmann bezeichnet:

 Hans Gesellmann (1903–1977), ein österreichischer Lehrer und Politiker (ÖVP)
 Weingut Gesellmann, ein burgenländisches Weingut in Deutschkreutz